Brgat je lahko:
 Brgat Donji (Hrvaška)
 Brgat Gornji (Hrvaška)